Würzenberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Würzenberg (Gemeinde Bad Kreuzen), Ortschaft der Marktgemeinde Bad Kreuzen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Würzenberg (Gemeinde Grein), Ortschaft der Stadtgemeinde Grein, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Würzenburg (Gemeinde Anthering), Ortschaft von Anthering, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg